Азілаль — місто в Марокко
 Азілаль — колишня провінція Марокко, тепер частина області Тадла-Азілаль